A industrialização do município de São Paulo foi um período econômico no município de São Paulo em que houve a instalação das fábricas e indústrias.

Este processo iniciou-se entre o final do século XIX, com a instalação de algumas industrias na cidade, em que foi intensificado entre os anos 30 até o início de 1990, em que está desenvolvendo outros pólos industriais no interior do estado de São Paulo, de Manaus e do Nordeste Brasileiro, principalmente o Ceará e Pernambuco e a Bahia.
 
O primeiro grande projeto para a instalação industrial na cidade foi o complexo industrial das indústrias Matarazzo na Barra Funda, na avenida Francisco Matarazzo, em que poucos se expandia na cidade. Na década de 30, os irmãos Jafet, atuando no ramo de tecidos, Rodolfo Crespi, os irmãos Puglisi Carbone e a família Klabin, que fundaria a primeira grande indústria de celulose do Brasil, a Klabin.

Industrializacao
Indústria no Brasil